Ashland může odkazovat na tato místa:

Kanada
 Ashland (Nový Brunšvik)
 Ashland Road (Nový Brunšvik)

Velká Británie
 Ashland (Milton Keynes)

USA
Ashland (Alabama)
Ashland (Kalifornie)
Ashland (Georgie)
Ashland (Illinois)
Ashland (Indiana)
Ashland (Kansas)
Ashland (Kentucky)
Ashland (Louisiana)
Ashland (Maine)
Ashland (Massachusetts)
Ashland (Mississippi)
Ashland (Missouri)
Ashland (Montana)
Ashland (Nebraska)
Ashland (New Hampshire)
Ashland (New Jersey)
Ashland (Chemung County, New York)
Ashland (Greene County, New York)
Ashland (Ohio)
Ashland (Oklahoma)
Ashland (Oregon)
Ashland (Pensylvánie)
Ashland (Virginie)
Ashland (Washington)
Ashland (Wisconsin)
Ashland (Západní Virginie)

Související články 
 Ashland County